In 1925/26 werd het twintigste Hessisch-Hannovers voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond.  De West-Duitse competities werden gespreid over 1924 tot 1926. Vorig jaar werd de heenronde gespeeld en dit jaar de terugronde. 

1. Casseler BC Sport 1894 werd kampioen en Kurhessen 93 Cassel vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de West-Duitse eindronde. Kurhessen werd voorlaatste in de vicekampioenengroep en BC Sport laatste.  

VfB 1905 Marburg fuseerde SV Kurhessen Marburg tot VfB Kurhessen 05 Marburg. Kurhessen bleef geregistreerd onder de oude naam TSV 1860/85 Marburg en de 9 punten uit het vorige seizoen bleef de club behouden, alle wedstrijden van dit seizoen werden als verlies aangerekend.

Gauliga

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Hessisch-Hannovers voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1925/26